Herberz ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Herberz (1853–1932), deutsch-russischer Industrieller
 Philipp Herberz († 1881), deutscher Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Herbertz